Росси́йский госуда́рственный университе́т тури́зма и се́рвиса (РГУТиС, РГУТИС) — ведущее высшее учебное заведение СССР и России в области туризма, сервиса (в том числе бытового обслуживания). Основан в 1952 году на основании Постановления Совета Министров Союза ССР № 3741 за подписью И.В. Сталина.

История  
Основан в 1952 году под названием Высшая школа промысловой кооперации. В том же году 13 августа был осуществлён первый набор по всем специальностям 155 студентов со всего СССР. А уже в 1958 году произошёл самый большой за десятилетие выпуск специалистов — 274 человека. 

В 1959 году в школе были открыты такие новые специальности как «Технология машиностроения», «Химическая чистка» и «Художник-технолог». 

В 1960 году школа переименована в Высшую школу местной промышленности, поскольку в октябре того же года перешла в подчинение Государственного комитета по делам местной промышленности и художественных промыслов при Совете министров РСФСР. Ранее это были здания фабрики «Экспортнабивткань». 

С 1961 года в связи с передачей школы в ведение Главного управления бытового обслуживания населения при Совете министров РСФСР она получила новое название — Московский технологический институт. Кроме того, был осуществлён переход к от трёхлетнего цикла обучения к пятилетнему. К этому времени высшее учебное заведение состояло из трёх факультетов (технологический, инженерно-экономический и художественно-технологический), где обучалось 2 813 человек, из которых очно училось – 502 человека и заочно – 2 181.

В 1988 году в институте было создано Учебно-методическое объединение (УМО) высших учебных заведений в области сервиса по специальностям бытового обслуживания населения, охватившее 16 высших учебных заведений страны. Главными задачами, которые должно было решить УМО, стали вопросы, связанные с определением наиболее перспективных направлений подготовки отраслевых специалистов и общее совершенствование высшего образования.

В 1991 году в институте открылась специальность «Социальная работа».

С 1993 года — Государственная академия сферы быта и услуг (ГАСБУ).

С 1999 до сентября 2007 года — Московский государственный университет сервиса (МГУС).

По состоянию на начало 2007 года в университете училось 51 786 студентов, а получающих среднее профессиональное образование было 2 668 человек.

В конце 2007 года переименован в Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТИС).

17 апреля 2008 года совместно с Российским новым университетом (РосНОУ) университетом была учреждена «Ассоциация вузов туризма и сервиса», объединившая 15 субъектов Российской Федерации, распространив свою деятельность на всевозможные предприятия, издательство, кадровые агентства, учебные заведения и другие организации занимающиеся сферой обслуживания и туризма.

В университете была разработана структура автоматизированного манекена для примерки изделий при пошиве без участия клиента.

Структура

Факультеты и институты 
 Высшая школа туризма и гостеприимства; 
 Высшая школа сервиса;
 Высшая школа экономики, управления и права (бывший Факультет права и социальных коммуникаций); 
 Высшая школа дизайна;
 Факультет подготовки кадров высшей квалификации; 
 Общеуниверситетские кафедра научно-методического обеспечения туризма и сервиса; 
 Институт сервисных технологий; 
 Институт  туризма и сервиса (Люберцы).

Филиалы 

В настоящее время в университете имеется 2 филиала:
 Институт туризма и гостеприимства (филиал в Москве); 
 Махачкалинский филиал

В 2011 году университет имел 16 филиалов. 

С 16 сентября 1969 по 1999 годы филиалом университета был Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики.

Ректоры 
 1953—1958: Артеменко Иван Иванович
 1958—1975: Бодунков Николай Васильевич
 1976—1988: Евгений Алексеевич Панфилов
 1988—2003: Юрий Павлович Свириденко
 2003—2006: Иван Павлович Соколов
 с 2006: Александр Алексеевич Федулин

Достижения  

В 1977 году университет был удостоен государственной награды РСФСР — Почётной грамоты Президиума Верховного Совета РСФСР за «достигнутые успехи в подготовке кадров в области высшего образования».

С 2003 года университет входит в рейтинг высших учебных заведений Федерального агентства по образованию «100 лучших вузов России», устойчиво занимая среди высших учебных заведений в области сервиса первое место.

В 2004 и 2005 годах университет становился лауреатом Международного конкурса «Золотая медаль. Европейское качество» в номинации «100 лучших вузов России», а также стал лауреатом премии «Хрустальная ладья» в номинации «Лидеры-партнёры в обеспечении деятельности гостиничных предприятий Москвы» и «Лучшая компания-партнёр в организации качественного гостиничного менеджмента».

В 2022 году университет стал лауреатом Национальной гостиничной премии в номинации «Лучшая система подготовки кадров».

Известные преподаватели  
 Сидоренков, Василий Кузьмич, Герой Советского Союза, ученый 
Московченко,  Григорий Савельевич, заслуженный деятель искусств России, Герой Советского Союза.
Зайцев, Вячеслав Михайлович, российский модельер
Успасский, Павел Павлович, авиационный конструктор, профессор
Багдасарян, Вардан Эрнестович — российский историк и политолог. 
 Закощиков, Александр Павлович — советский химик-технолог, дважды лауреат Сталинских премий второй степени 1946, 1951 гг. 
 Кубарев, Вячеслав Григорьевич — российский художник, лауреат Премии Ленинского комсомола, заслуженный художник Российской Федерации.

Известные выпускники 
 Нелли Васильевна Ферябникова (в девичестве — Бильмайер), двукратная Олимпийская чемпионка по баскетболу (1976, 1980 гг.)
Сухарнова, Ольга Леонидовна, двукратная Олимпийская чемпионка по баскетболу (1976, 1980 гг.)
Татьяна Павловна Надырова (урожд. Трегубчак; Захарова), двукратная Олимпийская чемпионка по баскетболу (1976, 1980 гг.)
Мерзликин, Андрей Ильич — заслуженный артист РФ
Кабаева, Алина Маратовна — гимнастка, политический деятель
Жилкина Надежда Михайловна - начальник Управления туризма, заместитель Министра культуры Московской области. Директор Всероссийского центра туристского образования РГУТИС.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт университета

Университеты Московской области
Черкизово (Пушкинский район)
Российский государственный университет туризма и сервиса